Насакино — деревня в Переславском районе Ярославской области на реке Сотимка.

История

Население

Примечания 

Населённые пункты Переславского района